Deux destroyers de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Legion, évoquant le nom de la légion romaine :
 , lancé en 1914, vendu en 1921 ;
 , lancé en 1939, coule en 1942 victime d'un raid aérien à Malte.

Legion